Lorraine  o Lorena , regió francesa, adscrita a la regió administrativa de Gran Est
 Lorraine (cràter), cràter Mathilde, asteroide del cinturó principal 
 Lorraine (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Buhl-Lorraine, municipi al departament del Mosel·la (regió del Gran Est)
 Lake Lorraine, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida